PGM est un sigle qui peut signifier :
 en français :
 Première Guerre mondiale ;
 Plante génétiquement modifiée dans le milieu de l'ingénierie génétique ;
 Peloton de gendarmerie de montagne ;
 métaux du groupe platine («  »), l'ensemble des minéraux contenant des éléments du groupe platine ;
 Professeur de Génie Mécanique ;
 Programme Général de Management ;
 Abréviation de  ;
 Papyrus grecs magiques, groupe de manuscrits découverts en Égypte;

 en anglais :
 Precious Global Metals dans l'industrie automobile, désigne les métaux précieux utilisés comme catalyseurs afin de réduire la quantité de polluants rejetée avec les gaz d'échappement.
Pro gamer master, expression désignant un joueur professionnel ou qui excelle dans la pratique d'un jeu vidéo donné.

 dans l'armée :
 PGM Précision, une société d'armement ;
 PGM Hécate II, un fusil de précision français calibre 12,7 mm produit par cette entreprise ;
 une canonnière, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 PGM est un acronyme anglais utilisé pour Precision-guided munition
 PGM-19 Jupiter, un missile de moyenne portée.

 dans le multimédia et le divertissement :
 Portable GrayMap, un format de données utilisé pour représenter une image en niveaux de gris ;
 PGM, un système de jeux d'arcade à cartouche de la société IGS ;
 PGM 2, un système de jeux d'arcade à cartouche de la société IGS ;
 PGM 3, un système de jeux d'arcade à cartouche de la société IGS sorti en 2012 ;
 PGM Couesnon, un fabricant français d'instruments de musique.